Miniature betyder oprindelig "malet med mønjemaling" (af latinsk minium, mønje, som brugtes til grunding i håndskriftsillustrationer i middelalderen). Da miniaturer oftest var små, har ordet fået betydningen "i mindre skala", og forstås så i sammenhæng med den latinske komparativ minor, dvs."mindre".  Miniature kendes bl.a. fra legetøj med modeller af biler, huse, dyr og mennesker.

Der findes en række miniatureparker rundt om i verden, hvor en given by eller et landskab fremstilles i meget mindre målestok. De meste kendte miniatureparker i Europa er:

 Legoland – Danmark, Tyskland, England (og USA)
 Madurodam – Holland
 France Miniature – Frankrig
 Italy in Miniature – Italien
 Minimondus – Østrig
 Swiss miniature – Schweiz

I Danmark findes bl.a.:

 Minibyen i Varde
 Verdenskortet – Klejtrup sø nær Hobro.
 Middelalderens København foran Københavns Museum (fjernet efter museet rykkede til nye lokaler)

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Legolands hjemmeside
 Minibyen i Varde
 Verdenskortet – Klejtrup sø
 Madurodam – Holland
 Liste over udvalgte miniature museer i Europa

Måleenheder

tr:Minyatür